Csehország
 Jílovice, település a České Budějovice-i járásban
 Jílovice, település a Hradec Králové-i járásban